Mariano Peña (7 d'abril del 1960, Manzanilla, Andalusia) és un actor espanyol de teatre, televisió, cinema i doblatge.

Biografia 
Decidit a ser actor, l'any 1978 va marxar a la ciutat de Sevilla, on es va matricular per estudiar la carrera d'Art Dramàtic i la de Belles Arts. Els seus primers passos van ser com a actor de doblatge i com a actor de teatre, medi en què té una extensa trajectòria.

El seu debut teatral va ser l'any 1982 amb l'obra "La hermosa hembra", a la qual van seguir altres com "Cuentos de la Alhambra" i "Los borrachos". Altres d'entre les moltes representacions teatrals en què ha participat són "Las troyanas", "Luces de bohemia", "Los siete pecados capitales" o "La madre vigila tus sueños".

Com a actor de doblatge ha donat veu a actors molt famosos, així com una gran quantitat de dibuixos animats, com a Follet Tortuga, de Bola de Drac en la versió espanyola i a la versió en valencià o el mag Mazoho a "Dragon Quest (Fly)".

L'any 1991 va debutar a la pantalla gran amb un curtmetratge, "La teoría del dinero", l'any 2003, va participar en un altre curtmetratge, "1939", també va realitats uns quants llargmetratges com per exemple, "Carlos contra el mundo", "La luz prodigiosa", "Al sur de Granada", "Una pasión singular" i "Torremolinos 73".

En la seva filmografia trobem altres títols com "El séptimo día", "Cabeza de perro", "La noche de los girasoles", "Fuga de cerebros", "Águila roja: la pel·lícula" o "No lo llames amor, llámalo X", entre moltes altres. També ha treballat en altres curtmetratges com "El contrato", "Tocata y Fuga" o "El último adiós".

Pel que fa a la televisió, tot i haver debutat en més tard que en el cinema i el teatre, i com sol succeir a molts actors tot i portar a l'esquena un gran bagatge professional anterior, ha estat la que li ha donat la popularitat, especialment per la seva aparició en la sèrie "Aída".

El seu debut televisiu va ser l'any 1998, quan va intervenir en un episodi de la sèrie "Manolo y compañía". Després d'això va treballar, el 2001, en un episodi també de les sèries "Periodistas" i "Arrayán" i en cinc de "Compañeros".L'any 2002 participa en les sèries "Padre Coraje" i "Asalto informático", i el 2003 en diversos episodis de "Los Serrano". Però és l'any 2005 quan assoleix una gran popularitat, com hem dit per la seva incorporació a la sèrie "Aída", on interpreta el propietari del bar, Mauricio Colmenero.

De manera puntual i episòdica, ha treballat en altres sèries, totes elles molt conegudes, entre elles "Policías, en el corazón de la calle", "El comisario", "Un paso adelante", "Hospital Central" o "El pantano".Ha aconseguit una gran quantitat de premis i reconeixements, com el Premi al millor actor secundari de televisió lliurat per la Unió d'Actors pel seu treball en la sèrie "Aída", pel qual va obtenir també una nominació al Festival de Televisió de Montecarlo al millor actor de comèdia. També ha rebut, entre molts altres, el Premi de l'Associació de Festivals Audiovisuals d'Andalusia en reconeixement a la seva trajectòria professional .

Filmografia

Cinema 

Llargmetratges
 Carlos contra el mundo (2003)
 La luz prodigiosa (2003)
 Al sur de Granada (2003)
 Una pasión singular (2003)
 Torremolinos 73 (2003) 
 Héctor (2004)
 El séptimo día (2004)
 El contrato (2004)
 Reinas (2005)
 Segundo asalto (2005)
 Playa del futuro (2005) 
 El Calentito (2005)
 Los mánagers (2006)
 Cabeza de perro (2006)
 La noche de los girasoles (2006)
 Fuera de carta (2008)
 Fuga de cerebros (2009) 
 Propios y extraños (2010)
 Águila roja: la pel·lícula (2011)
 No lo llames amor, llámalo X (2011)
 Fuga de cerebros 2 (2011) 

Curtmetratges
 La teoría del dinero (1991)
 1939 (2003)
 El contrato (2005) 
 Tocata y fuga (2006) 
 PieNegro (2006) 
 El último adiós (2007)
 Inmóvil (2011)

Televisió 

Papers esporàdics
 Manos a la obra (1 episodi, 1998)
 Periodistas (1 episodi, 2001) 
 Arrayán (1 episodi, 2001) 
 Compañeros (5 episodis, 2001-2002) 
 Policías, en el corazón de la calle (2 episodis, 2001-2002) 
 El comisario (1 episodi, 2002) 
 Un paso adelante (2 episodis, 2003) 
 Los Serrano (10 episodis, 2003-2005) 
 Hospital Central (1 episodi, 2003)
 El pantano (1 episodi, 2003)
 Los 80 (3 episodis, 2004)
 Saturday Night Live (1 episodi, 2009)

Papers fixos
 Padre Coraje (2002) (Miniserie)
 Asalto informático (2002) 
 Aída (2005-2014)

Teatre 
 La hermosa hembra (1982)
 Cuentos de la Alhambra (1984)
 Los borrachos (1993)
 Madre Caballo (1994)
 La llanura (1997)
 Las troyanas (1999)
 Luces de bohemia (2000)
 El rey de Algeciras (2002)
 Los siete pecados capitales (2007)
 La madre vigila tus sueños (2008)

Premis i nominacions 

Altres reconeixements
 2009-Premi ASFAAN (Associació de Festivals Audiovisuals d'Andalusia) en reconeixement a la seva trajectòria professional
 2010-Premi a la Promoció Turística de l'Ajuntament de Punta Umbría per "haver demostrat sobradament el seu interès per deixar molt alt el nom del nostre poble"
 2011 - Premi Especial del Jurat: Onubense del Año del diari Huelva Informació a la gala 21 onubenses del año.
 2011 - Distinció de la Junta d'Andalusia "per la seva trajectòria professional i la seva vinculació amb la província de Huelva"
 2012 - Medalla de Huelva a la Cultura
 2012 -Fill Predilecte de Manzanilla.
 2013 - Premi del Ateneo de la seva localitat natal, Manzanilla.

Referències 

Actors andalusos
Actors de cinema espanyols
Guanyadors dels premis Ondas
Artistes de la província de Huelva